Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1988/1989 vans av Vojvodina Novi Sad.

Tabell

Skyttekung: 

Mästarna:
FK Vojvodina (tränare: Ljupko Petrović):

spelare (seriematcher/seriemål): Čedo Maras (34/0) -målvakt- Budimir Vujačić (31/7) Siniša Mihajlović (31/4) Miloš Šestić (30/7) Goran Kartalija (28/1) Dušan Mijić (28/1) Svetozar Šapurić (28/1) Stevan Milovac (26/2) Ljubomir Vorkapić (25/6) Dragan Punišić (25/4) Slaviša Jokanović (24/4) Dejan Joksimović (23/5) Milan Popović (20/1) Zoran Mijucić (19/4) Željko Dakić (15/2) Dragan Gaćeša (15/0) Miroslav Tanjga (14/1) Dragan Marković (7/0) Zoran Milosavljević (6/0) Enes Muhić (4/0) Marijan Zovko (4/0) Jovo Bosančić (2/0) Zoran Hajdić (1/0) Dragan Vasić (1/0) -målvakt-

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1988/1989
1988 i Jugoslavien
1989 i Jugoslavien